Кружалов — фамилия; имеет женскую форму Кружалова.
 Кружалов, Борис Дмитриевич (1901—1961) — российский инженер, химик-технолог, лауреат Сталинской премии.
 Кружалов, Василий Иванович (1915—1977) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.